Влади́мир Серге́евич Соколо́в:
 Соколов, Владимир Сергеевич (в монашестве Иоанн; 1818—1869) — епископ РПЦ.
 Соколов, Владимир Сергеевич (1905—1978) — советский ботаник.
 Соколов, Владимир Сергеевич (1930—2008) — советский инженер-конструктор и организатор промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Соколов, Владимир Сергеевич (род. 1947) — советский военачальник, генерал-полковник.